Liezel Huber e Bob Bryan erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al secondo turno da Melanie Oudin e Jack Sock.

Melanie Oudin e Jack Sock hanno battuto in finale Gisela Dulko e Eduardo Schwank per 7–64, 4–6, [10–8].

Teste di serie 

  Liezel Huber /  Bob Bryan (secondo turno)
  Katarina Srebotnik /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Jaroslava Švedova /  Maks Mirny (primo turno)
  Květa Peschke /  Aisam-ul-Haq Qureshi (ritirati)

  Vania King /  Rohan Bopanna (primo turno)
  Sania Mirza /  Mahesh Bhupathi (primo turno)
  Elena Vesnina /  Leander Paes(semifinale, ritirati)
  Gisela Dulko /  Eduardo Schwank (finale)

Coppie che hanno ricevuto una wild card 
 Melanie Oudin /  Jack Sock (campioni)
 Christina Fusano /  David Martin (primo turno)
 Taylor Townsend /  Donald Young (primo turno)
 Coco Vandeweghe /  Eric Butorac (primo turno)
 Mashona Washington /  Michael Russell (primo turno)
 Raquel Kops-Jones /  Rajeev Ram (secondo turno)
 Abigail Spears /  Travis Parrott (primo turno)
 Irina Falconi /  Steve Johnson (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2011
ATP World Tour 2011